Durañona oder Duranona ist der Familienname folgender Personen:

 Julián Duranona (* 1965),  kubanisch-isländischer Handballspieler
 Walter Durañona, uruguayischer Schwimmer
 Yordanys Durañona (* 1988), dominicanischer Dreispringer